Конкурс песни Евровидение 1975 — 20-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 22 марта 1975 года в городе Стокгольм (Швеция) в Международном центре выставок и конгрессов (тогда ещё Центр имени Святого Эрика).

Евровидение-1975 стало первым, в котором использовалась нынешняя система оценок с максимумом в 12 баллов.

Победителем стала группа «Teach-In», представляющая Нидерланды, с песней «Ding-a-Dong». Для Нидерландов эта победа стала четвёртой, и последней до 2019 года.

Место проведения 

Стокгольм — столица и крупнейший город Швеции. Расположен на протоках, соединяющих озеро Меларен с Балтийским морем. В городе находятся главная резиденция шведского короля, заседают шведское правительство и Риксдаг. Позиционируется как «столица Скандинавии».

Формат 
Евровидение-1975 стало первым, в котором использовалась нынешняя система распределения баллов: 12 очков («Дуз пуа», от французского «Douze points») отдаётся песне набравшей больше всего голосов жюри, 10 очков песне занявшей второе место в голосовании, 8 — третьей песне, и далее на один балл меньше каждой последующей песне до одного очка занявшей десятое место. Эта система сохранилась до сих пор, с некоторыми изменениями (например, голосование телезрителей вместо жюри, распределение баллов по общему рейтингу жюри и телезрителей, или нынешний формат, в котором от каждой страны публикуется два рейтинга — один от жюри и один от зрителей, и баллы распределяются между участниками дважды).

Участвующие страны 

Франция и Мальта вновь вернулись на Евровидение после небольшого перерыва в один год для первых и в два для вторых. Мальтийцы впервые исполнили песню на английском языке, после того, как предыдущие два раза пели по-мальтийски. С тех пор, Мальта посылала на Евровидение песни только на английском языке, включая в года, в которых разрешалось петь только на языке представляемой страны (Мальта была одной из трёх стран, которым было разрешено петь по-английски, наряду с Великобританией и Ирландией).

В 1975 году была и страна-дебютант — Турция. В ответ на это Греция решила не участвовать в конкурсе в знак протеста против турецкого вторжения на Кипр.

После Революции гвоздик годом ранее, Португалия послала на конкурс очень патриотичную песню под названием «Madrugada» («Рассвет») о рождении новой и свободной Португалии. Исполнитель песни Дуарти Мендиш даже хотел выйти на сцену в военной форме и с автоматом, но его отговорили от этого.

Победителем стала нидерландская группа «Teach-In» с песней «Ding-a-Dong», открывшая конкурс. Это первый из трёх подобных случаев, в которых победителем стала песня, исполненная первой. Второй такой случай произошёл уже через год, а третий — в 1984 году. В России песня-победитель Евровидения-1975 известна под названием «Эти лунные ночи» в исполнении Алёны Апиной и Мурата Насырова.

Вернувшиеся исполнители 
  — Эллен Николайсен (1973 — в составе группы «Bendik Singers»)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Гарри ван Хооф
  — Колман Пирс
  — Жан Мюси
  — Райнер Питч
  — Фил Коултер
  — Карстен Клуман
  — Петер Жак
  — Марио Риявец
  — Алин Эйнсуорт
  — Винче Темпера
  — Франсис Бэй
  — Эльдад Шрем
  — Тимур Сельчук
  — Андре Попп
  — Осси Рунне
  — Педру Озориу
  — Хуан Карлос Кальдерон
  — Ларс Самуэльсон
  — Натале Массара

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Дик ван Боммель
  — Брендан Балф
  — Марк Менан
  — Ганс-Йоахим Шербенинг
  — ?
  — Сверре Кристоферсен
  — Мишель Штокер
  — Драгана Маркович
  — Рэй Мур
  — ?
  — Вард Богарт
  — Ицхак Шимони
  — Бюлент Осма
  — Кароль Шабрие
  — Каарина Пённиё
  — Ана Занатти
  — Хосе Мария Иньиго
  — Свен Линдаль
  — Анна Мария Гамбинери

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1975 год в музыке